Пруси (Прусси) — балтомовний народ IX–XVIII ст.;

Пруси — історична назва села Ямпіль Пустомитівського району Львівської області до 1947 року
 Пруси — історична назва села Михайлівка Кам'янського району Черкаської області до 1915 року
 Пруси — історична назва села Бистриця Дрогобицького району Львівської області до 1947
 Пруси — історична назва села Бушеве Рокитнянського району Київської області до 1946

Населені пункти та їхні частини
 Пруси — село в гміні Кондратовіце Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пруси — село в гміні Ґлухув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Пруси — село в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пруси — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Пруси — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Пруси — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Пруси — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пруси — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Пруси — село в гміні Рибно Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пруси — село в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Пруси — частина села Бук у гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства

Примітки